Элис Браун:
 Браун, Элис (1857—1948) — американская писательница, поэтесса и драматург.
 Браун, Элис (1960) — американская легкоатлетка.